Miejscowości w USA:
 Woodburn – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 Woodburn – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clarke
 Woodburn – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Warren
 Woodburn – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Marion
 Woodburn – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax

Miejscowości w Australii:
 Woodburn – miasto w stanie Nowa Południowa Walia